

Događaji
 Ašurdan II. nasljeđuje na asirijskom prijestolju kralja Tiglatpilesera II.

Rođenja

Smrti